До-бемоль мажор (Ces-dur) — мажорная тональность с тоникой до-бемоль, имеет семь бемолей при ключе. Энгармонически равна си мажору.

Некоторые произведения в этой тональности 
Бенджамин Бриттен — Интерлюдия для арфы в до-бемоль мажоре.

Тональности
Мажор